Смена может означать:
 «Смена» (Новая политика) — фракция в Верховном Совете РСФСР / РФ (1990—1993).
 «Смена» — скорый фирменный поезд № 25/26 сообщением Санкт-Петербург — Москва Северо-Западного филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания».
 Радиостанция Смена — советская радиопередача для детей и подростков.
 «Смена» — советский, затем российский иллюстрированный популярный гуманитарный журнал.
 «Смена» — молодёжная газета Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
 «Смена» — молодёжная газета Смоленской области.
 «Смена» — молодёжная газета, печатный орган Чехословацкого союза молодёжи в Словакии. 
 Смена — Мясные кроссы кур (бройлер), выведенная в Подмосковье в селекционно-генетическом центре «Смена» - ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» (ВНИТИП) РАН. В 2020 году в Госреестр вошел российский кросс «Смена 9». Четырехлинейный кросс получен от скрещивания петухов породы Корниш с курами породы Плимутрок. 
 «Смена» — семейство советских шкальных фотоаппаратов.

Топоним 
 Смена — платформа Северо-Кавказской железной дороги РЖД в Краснодарском крае.
 Смена — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Смена — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Смена — посёлок в Томском районе Томской области.
 Смена — посёлок в Ярославском районе Ярославской области.
 «Смена» — всероссийский детский центр, расположенный на Черноморском побережье Краснодарского края.

Спорт 
 «Смена» — футбольный клуб из Комсомольска-на-Амуре.
 «Смена» — футбольный клуб из Москвы при одноимённой спортивной школе.
 «Смена» — спортивная школа в Ленинграде / Санкт-Петербурге, ныне — Академия ФК «Зенит». Стадион академии ФК «Зенит» продолжает носить название «Смена».
 «Смена-Сатурн» — футбольный клуб из Санкт-Петербурга, существовавший в 1991—1995 годах (также назывался «Сатурн-1991»).
 «Смена-Зенит» — футбольный клуб из Санкт-Петербурга, существовавший в 2008—2009 годах.
 «Смена» — футбольный клуб из Минска, с 2006 года — ФК «Минск».
 «Смена» — название второй команды ФК «Минск» в 2006 году (в 2005 называлась «Смена-2», с 2007 года — «Минск-2»).
 «Смена-БАТЭ» — футбольный клуб из Минска, являвшийся фарм-клубом ФК БАТЭ Борисов в 1996—1999 годах.
 «Смена» — название регбийного клуба «Металлург» из Новокузнецка в 2002—2003 годах.
 «Смена» — мини-футбольный клуб из Воркуты.
 «Смена-РГ» — футбольная команда из Москвы, см. Торпедо-ЗИЛ.
 «Нефтяник-Смена» — хоккейный клуб из города Северск.

Прочее 
 Смена — период пребывания детей в оздоровительном лагере.
 Смена — элемент одного из видов графика трудовой деятельности.